Laughland ist der Familienname folgender Personen:

 Ian Laughland (1935–2020), schottischer Rugby-Union-Spieler
 John Laughland (* 1963), britischer Philosoph und Autor